Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Philippine Sea, nach der Schlacht in der Philippinensee:

USS Philippine Sea (CV-47), ein Flugzeugträger der Essex-Klasse, in Dienst von 1946 bis 1958
USS Philippine Sea (CG-58), ein Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, in Dienst seit 1989

Philippine Sea